Гламур (ґламур, , ['glæmə], «чари», «зачарування») — поняття, що означає близькість до загальноприйнятих стандартів «розкоші», «шикарності», зовнішнього блиску.

 Гламур (альбом) — альбом українського гурту Скрябін 2006 року.
 Гламур (фільм, 1934) — американський драматичний фільм 1934 року.

Див. також 
 Гламурний бізнес - американська кінокомедія 2020 року.